Paul Makler ist der Name folgender Personen:

 Paul Makler (Fechter, 1920) (Paul Todd Makler, Sr.; * 1920), US-amerikanischer Fechter 
 Paul Makler (Fechter, 1946) (Paul Todd Makler, Jr.; * 1946), US-amerikanischer Fechter